Кропотово — топоним в России:
 Кропотово — село в Брасовском районе Брянской области
 Кропотово — деревня в Кимовском районе Тульской области
 Кропотово — деревня в Сокольском районе Нижегородской области
 Кропотово — усадьба второй половины XIX века в Каширском районе Московской области.

См. также 
 Кропотово-Лермонтово
 Кропотово-Кочетово
 Большое Кропотово
 Кропотовская биологическая станция